Исландия на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 8 спортсменами в 4 видах спорта. Это самая малочисленная исландская делегация с Игр 1968 года, когда в состав сборной вошли всего 7 спортсменов. Впервые с 2000 года на Игры не смогла квалифицироваться мужская сборная по гандболу. Знаменосцем сборной Исландии на церемонии открытия Игр стал участник двух летних Олимпийских игр дзюдоист Тормодур Йонссон, а на церемонии закрытия — пловчиха Храфнхилдур Лутерсдоуттир, ставшая шестой на дистанции 100 метров брассом. По итогам соревнований исландские спортсмены во второй раз подряд остались без медалей летних Олимпийских игр.

Состав сборной 

  Дзюдо
 Тормодур Йонссон

  Лёгкая атлетика
 Гюдни Валюр Гюднасон
 Анита Хинриксдоуттир
 Асдис Хьяльмсдоуттир

  Плавание
 Антон Свейнн Макки
 Эйглоу Оуск Густафсдоуттир
 Храфнхилдур Лутерсдоуттир

  Спортивная гимнастика
 Ирина Сазонова

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Женщины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Технические дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

 'Технические дисциплины

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Исландии  на сайте Sports-reference.com''
 Олимпийский комитет Исландии

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
Спорт в Исландии в 2016 году